L' est une île située en mer du Japon, au nord-ouest de Hokkaidō. L'île est à environ  des côtes de Hokkaidō.

Géographie 
Administrativement, l'île Rebun dépend du bourg de Rebun. Elle fait partie du parc national de Rishiri-Rebun-Sarobetsu.

Le mont Rebun est le point le plus élevé de l'île, avec  d'altitude.

Climat

Notes et références 

Île au Japon
Île de la mer du Japon